De Serie A 2003/04 was het 101ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 73ste seizoen van de Serie A. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 816 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,67 doelpunt per wedstrijd. AC Milan werd kampioen. Nieuwkomers dit seizoen waren AC Siena, Sampdoria, US Lecce en AC Ancona.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Fiorentina promoveert naar de Serie A.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Meeste kaarten

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2003/04 uit in de Serie A.

Toeschouwers

AC Milan

Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 2003/04
Coppa Italia 2003/04
AC Milan in het seizoen 2003/04

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2003/04